Il singolare dell'IPP Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Lacko era il detentore del titolo.

Jarkko Nieminen ha battuto in finale Ričardas Berankis 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Jarkko Nieminen (Campione)
  Łukasz Kubot (primo turno)
  Lukáš Lacko (quarti di finale)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

  Jan-Lennard Struff (semifinali)
  Andrej Golubev (primo turno)
  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Dustin Brown (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

IPP Open 2013
ATP Challenger Tour 2013